Brainstorm — английский аналог выражения «мозговой штурм». Устаревшее значение — «припадок безумия».

В музыке 
Музыканты
 Brainstorm (латвийская группа) — латвийская рок-группа.
 Brainstorm (немецкая группа) — немецкая пауэр-метал-группа.
 Brainstorm — один из псевдонимов музыканта Moby.
 Brainstorm (датская группа). Первый коллектив, к которому присоединился King Diamond. 
Альбомы
 Brainstorm (EP) — мини-альбом Митчела Муссо.

Игры 
 Brainstorm (настольная игра) — разновидность игр-викторин.
 Brainstorm (компьютерная игра) — игра для ZX Spectrum.

Фильмы 
 Мозговой штурм (фильм) () — фантастический фильм 1983 года.

См. также 
 Мозговой штурм (значения)